Kyrkberget kan syfta på:

 Kyrkberget – en ort i Stora Skedvi socken i Säters kommun
 Kyrkberget, Lindesberg – ett naturområde i Lindesberg
 Kyrkberget (berg) – ett berg som ligger delvis i Malung-Sälens kommun och delvis i Mora kommun
 Kyrkberget (naturreservat, Rättviks kommun) – ett naturreservat Rättviks kommun
 Kyrkberget (naturreservat, Ljusdals kommun) – ett naturreservat Ljusdals kommun
 Kyrkberget (naturreservat, Storumans kommun) – ett naturreservat Storumans kommun